Henning Frederik Feilberg har flere betydninger:

 Henning Frederik Feilberg (økonom) (1771-1841) – advokat, kontorchef i Danmarks Nationalbank
 Henning Frederik Feilberg (1831-1921) – dansk præst og folkemindeforsker